Шемья (; , Самияҳ) — остров в составе Алеутских островов, Аляска, США. По данным переписи 2000 года на острове проживали 27 человек.

География 
Входит в группу островов Семичи, которая в свою очередь входит в группу Ближних островов. Площадь составляет 15,289 км²; остров расположен примерно в 1900 км от Анкориджа. Шемья составляет около 4,49 км в длину и 6,95 км в ширину.

История 
Назван российским мореплавателем Витусом Берингом в 1741 году в честь христианского святого в день открытия острова — 29 октября. В 1762 году у берегов острова потерпело крушение русское судно, исследовавшее Алеутские острова, большая часть экипажа выжила.

В 1943 году на острове Шемья были построены радар ВВС США, метеостанция, заправочная станция для самолётов и взлётно-посадочная полоса длиной 3 км. В 1960-е годы на вышеперечисленных объектах находились до 1500 работников. Из-за удобного стратегического положения Шемья был важным форпостом США во времена Холодной войны. Станция ВВС была закрыта в 1994 году, однако продолжают действовать военный аэропорт и станция наблюдения за ракетным полигоном Кура.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Bedding Down the X-Band Radar: A New Mission Proposed for Eareckson Air Station  

Ближние острова
Острова Аляски